La couronne britannique, d'abord connue sous le nom de couronne de la double rose en tant que couronne anglaise, est une pièce de monnaie anglaise introduite par la réforme monétaire d'Henri VIII d'Angleterre en 1526, avec une valeur de 5 shillings, soit 1/4 de livre sterling.

Couronne anglaise 

Les premières pièces étaient en or (pour un poids d'environ une once troy). Les premières couronnes en argent furent produites sous le règne d'Édouard VI d'Angleterre (1547 – 1553).

Nombre de ces pièces ont été frappées avec l'or versé par la France en vertu du traité d'Étaples obtenu par Henri VII d'Angleterre en 1492 : la France devait régler la dette énorme du duché de Bretagne avec l'Angleterre pour consolider l'union définitive de la Bretagne à la France (et la libération de villes et fiefs bretons ou français laissées en gage ou encore occupés par l'Angleterre). Les versements en or du Trésor royal français (au total  couronnes, plus une indemnité de  couronnes, dont  couronnes par an) ont représenté jusqu'au quart du budget du royaume d'Angleterre. Cela a permis le rapprochement diplomatique des deux royaumes sans régler tout à fait la succession bretonne, puisque le royaume de France sera à nouveau menacé par la fronde de ses duchés ou des anciens seigneurs bretons, réunis sous la bannière de la Ligue catholique et alliés à Maximilien Ier du Saint-Empire (ancien époux temporaire de la duchesse de Bretagne) et à Henri VIII d'Angleterre, qui entrent en guerre contre la France, l'Angleterre occupant Calais et assiégeant Tournai lors de la bataille de Guinegatte (1513) : le reste de la dette ne sera pas versé par la France.

Bien qu'il soit communément pensé que toutes les couronnes ont été émises en argent, les pièces d'or et d'argent ont toutes deux continué à avoir cours sous les règnes d', de  d'Angleterre, et de .

Couronne britannique 

En 1727, lors du règne de Georges , les couronnes anglaises et écossaises sont remplacées par la couronne britannique, qui est frappée pour sceller les actes d'union des deux royaumes en 1707, fondateurs de la Grande-Bretagne (aujourd'hui le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Cette pièce sera ensuite uniquement en argent de 1816 à 1919, en argent à 50 % de 1920 à 1946 puis en cupronickel de 1947 à 1970. Elle sera démonétisée avec la décimalisation de 1971. Il n'y aura pas de pièce de même valeur (25 nouveaux pence) dans le nouveau système, sauf épisodiquement sous forme de pièces commémoratives.

Liens externes 
  British Coins Informations sur la monnaie britannique

Pièce de monnaie britannique
Ancienne unité monétaire